Села:
 Хрінівка — Вінницька область, Іллінецький район
 Хрінівка — Чернігівська область, Сновський район